Schamschula ist der Familienname folgender Personen:

 Lydia Schamschula (* 1981), deutsche Film- und Fernsehdarstellerin
 Walter Schamschula (* 1929), deutscher Slawist, Literaturwissenschaftler und Übersetzer